Diede de Groot era la detentrice del titolo, e si è riconfermata battendo in finale Yui Kamiji con il punteggio di 6–0, 6–2.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

 Yui Kamiji (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2019